Турнір Phillip Island Trophy — нове змагання, впроваджене у Тур WTA у 2021 році. 

Титул виграла Дарія Касаткіна, здолавши у фіналі Маріє Боузкову з рахунком 4–6, 6–2, 6–2.

Сіяні тенісистки
Перші вісім номерів посіву починали турнір з другого кола. 

  Софія Кенін (2 коло)
  Б'янка Андреєску (півфінал)
  Йоганна Конта (знялася)
  Петра Мартич (чвертьфінал)
  Ван Цян (3 коло)
  Чжан Шуай (знялася)
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Деніелл Коллінз (півфінал)

  Слоун Стівенс (1 коло)
  Каролін Гарсія (1 коло)
  Чжен Сайсай (1 коло)
  Надія Подороська (1 коло)
  Маріє Боузкова (фінал)
  Анастасія Севастова (1 коло)
  Алізе Корне (1 коло)
  Ребекка Петерсон (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Phillip Island Trophy - Singles
2021 Singles